Grand Prix Španělska 1971 (oficiálně XVII Gran Premio de España) se jela na okruhu Montjuïc circuit v Barceloně ve Španělsku dne 18. dubna 1971. Závod byl druhým v pořadí v sezóně 1971 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1971
Grand Prix Španělska